Allocazione di Neyman
 Allocazione dei costi
 Allocazione delle risorse (in economia)
 Allocazione del carbonio (in botanica)

Pagine correlate 
 Allocazione della memoria